Quattro navi della Royal Navy sono state battezzate HMS Princess Royal.

 La prima Princess Royal fu una nave rifornimento da 24 cannoni usata dal 1739 al 1750.
 La seconda Princess Royal fu un vascello di seconda classe da 90 cannoni in servizio dal 1773 al 1807.
 La terza Princess Royal fu una nave di seconda classe a elica da 91 cannoni, varata nel 1853 e venduta nel 1872.
 La quarta Princess Royal fu un incrociatore da battaglia varato nel 1911 e venduto nel 1922.

Princess Royal